Vzorec C6H12 může označovat:

Lineární nenasycené uhlovodíky 
 Hex-1-en
 Cis-hex-2-en
 Trans-hex-2-en
 Cis-hex-3-en
 Trans-hex-3-en

Rozvětvené lineární  nenasycené uhlovodíky 
 2-methylpent-1-en
 3-R-methylpent-1-en
 3-S-methylpent-1-en
 4-methylpent-1-en
 2-methylpent-2-en
 Cis-3-methylpent-2-en
 Trans-3-methylpent-2-en
 Cis-4-methylpent-2-en
 Trans-4-methylpent-2-en
 2-ethylbut-1-en
 2,3-dimethylbut-1-en
 3,3-dimethylbut-1-en
 2,3-dimethylbut-2-en

Cyklické uhlovodíky 
 Cyklohexan 
 pět konformačních forem, z nichž nejznámější jsou vaničková a židličková; nejstabilnější jsou židličková, twist-židličková a twist-vaničková, nejméně stabilní je položidličková konformace.  
 Methylcyklopentan 
 dvě konformační formy: e-methylcyklopentan a a-methylcyklopentan
 Ethylcyklobutan
 Cis-R,R-1,2-dimethylcyklobutan
 Cis-S,S-1,2-dimethylcyklobutan
 Trans-1,2-dimethylcyklobutan
 Cis-1,3-dimethylcyklobutan
 Trans-1,3-dimethylcyklobutan
 n-Propylcyklopropan
 Isopropylcyklopropan
 1-ethyl,1-methylcyklopropan
 1-ethyl,2-methylcyklopropan
 1,1,2-trimethylcyklopropan
 1,2,3-trimethylcyklopropan

Související články 
 Hexen
 Dimethylcyklobutan
 Trimethylcyklopropan

{{DISPLAYTITLE:C6H12}}